Miejscowości w USA:
 La Harpe – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Hancock
 La Harpe – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Allen
Gminy w USA:
 La Harpe (ang. La Harpe Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Hancock